José Castillo Tielmans kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 José Castillo Tielmans, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, 
 José Castillo Tielmans, Cintalapa, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar